Onaga steht für:

 Onaga (Kansas), ein Ort im Pottawatomie County (Kansas), im US-Bundesstaat Kansas

Onaga ist der Familienname folgender Personen:

 Callistus Valentine Onaga (* 1958), nigerianischer Priester, Bischof von Enugu
 Hijiri Onaga (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Onaga (1950–2018), japanischer Politiker

Siehe auch:
 Onager